Мережковський Дмитро Сергійович (1865—1941) — російський письменник, релігійний філософ.
 Мережковський Костянтин Сергійович (1855—1921) — російський ботанік, зоолог та письменник.